Pecom — марка домашних/учебных компьютеров компании Elektronska industrija Niš (город Ниш, Сербия).

В 1985 году было разработано две модели — Pecom 32 и Pecom 64.

Технические характеристики 

 Процессор: CPD 1802B 5V7, работающий на частоте 5 МГц
 ПЗУ: 16 КБ (возможно расширение на дополнительные 16 КБ, содержащих расширенный редактор и ассемблер)
 ОЗУ: 36 КБ
 Видео: единственный видеорежим — текст 24 строки по 40 символов, 8 цветов; программируемый знакогенератор с символом 6×9 пикселов
 Звук: двухканальный — один канал генератора тона, один канал шума/спецэффектов
 Интерфейсы:
 Порт кассетного магнитофона
 Видеовыход: композитный, ВЧ-модулятор
 Последовательный порт
 Разъём расширения

В качестве видеопроцессора применялись чипы RCA-CDP1869 и CDP1870. 1 КБ ОЗУ использовался как видеопамять и ещё 2 КБ ОЗУ — как знакогенератор для символов размером 6x9 пикселов. Знакогенератор можно было изменять в любой момент, что позволяло рассматривать экран как графический разрешением 240×216 пикселей, но с учётом ограничений.

Ссылки 
 PECOM 32 и PECOM 64 на old-Computers.com
 Страница эмулятора Pecom 64, содержит технические подробности
 Программы для Pecom 32/64

История компьютерной техники
Компьютеры Югославии